Alexander Judin (, ) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Leonidowitsch Judin (* 1971), russischer Eishockeyspieler
 Aljaksandr Judsin (Eishockeyspieler, 1969) (* 1969), weißrussischer Eishockeyspieler 
 Aljaksandr Judsin (Eishockeyspieler, 1983) (* 1983), weißrussischer Eishockeyspieler